Боїнг F-15SE «Сайлент Ігл» () — американський багатоцільовий винищувач покоління 4 + із застосуванням технологій зниження помітності радіолокації, що розробляється компанією Boeing і її закордонними партнерами. Був представлений 17 березня 2009 року, перший політ прототипу відбувся 8 липня 2010 року.

Станом на 2015 програма закрита, оскільки потенційні покупці цього літака обрали інших типи літаків.

Особливості літака 
Головною особливістю нової моделі F-15SE Silent Eagle («Сайлент Ігл») стало зменшення радіолокаційної помітності. Зокрема, для зменшення ефективної площі розсіювання (ЕПР) у передній напівсфері передній край крила було покрито спеціальними радіопоглинальними матеріалами. Кілі відхилили на 15° від вертикалі (аналогічно хвостовому оперенню F/А-18 «Хорнет»), а озброєння розмістили в конформних відсіках (на попередніх моделях такі відсіки використовувались як паливні баки).
Згідно інформації розробників ЕПР літака в передню напівсферу відповідає рівню літака 5-го покоління в конфігурації, погодженій урядом США для продажу за кордон. Проведена модернізація не знижує аеродинамічної якості F-15SE.

Льотно-технічні характеристики 
Джерела.

Технічні характеристики 
 Екіпаж: 2 людини
 Довжина: 19,43 м
 Розмах крила: 13,05 м
 Висота: 5,63 м
 Площа крила: 56,5 м ²
 Профіль крила: NACA 64A006.6, NACA 64A203
 Маса:
 Порожнього: 14300 кг

 Максимальна злітна маса: 36700 кг

 Навантаження на крило: При максимальної злітної маси: 650 кг/м²

 Двигун:  Тип двигуна: турбореактивний двоконтурний з форсажною камерою
 Модель: «Pratt & Whitney F100-PW-229»
 тяга: Максимальна: 2 × 8081 кгс
 На форсажі: 2 × 13166 кгс
 Маса двигуна: 1378 кг
 Тягооснащеність: При максимальної злітної маси: 0,72 кгс/кг

 Льотні характеристики 
 Максимальна швидкість: На висоті: 2650 км/год (2,5 М)
 Дальність польоту: Максимальна: 3900 км (з ППБ)
 Бойовий радіус: 1480 км
 Тривалість польоту: до 4 год
 Практична стеля: 18200 м
 Швидкопідйомність : до 250 м/с

 Озброєння 
 Гарматне: 20-мм авіаційна гармата M61 Vulcan, 500 патронів
 Бойове навантаження : до 13000 кг
 УРВВ: AIM-9 Sidewinder
 AIM-120 AMRAAM
 УРВП: AGM-65
 AGM-84 Harpoon
 JASSM
 Авіабомби:'''
 GBU-12, GBU-24, GBU-38
 Mark 82
 MK-84
 JDAM

Авіоніка 
На винищувачах F-15SE буде використовуватися радіолокаційна станція з РЛС з активною ФАР AN/APG-63 (v3), а також комплексна нашоломна система цілевказівки «Joint Helmet Mourned Cueing System». Має засоби радіоелектронної боротьби виробництва BAE Systems, включаючи пасивну систему попередження про опромінення.

Див. також 
 Су-35С
 МіГ-35
 Eurofighter Typhoon
 F/A-18

Примітки 

Винищувачі США
Літаки Boeing
Передсерійні літаки і прототипи
З'явилися 2009
Липень 2009
Двомоторні реактивні літаки